Диа́на Влади́мировна Машко́ва (род. , ) — российская писательница, журналист, кандидат филологических наук, автор книг и курсов для родителей. Общественный деятель, мама 5 детей.Основатель автономной некоммерческой организации «Азбука семьи».

Биография 
Родилась в семье профессора и инженера. Окончила Казанский педагогический университет и аспирантуру Казанского государственного университета. Преподавала в ВУЗе английский язык, зарубежную литературу. В 2002 год у защитила кандидатскую диссертацию. Кандидат филологических наук (специальность — зарубежная литература).

В 2002 году переехала в Москву. Работала переводчиком с журналистами Daily Telegraph. С 2002 по 2010 год была сотрудником авиакомпании «Трансаэро», занимала должность директора по работе с VIP-клиентами. С 2011 по 2012 год была главным редактором бортового журнала. С 2013 по 2015 - литературный обозреватель Коммерсантъ FM. В настоящее время является постоянным автором издательства «ЭКСМО», сотрудничает с печатными СМИ. 

Первая публикация, не считая научных статей, появилась в «Литературной газете» в 2007 году. Тогда же началась писательская карьера — вышел первый сборник повестей и рассказов «Плюс-минус любовь». Благодаря отзывам поэта Андрея Дементьева начинающего автора заметили в солидном издательстве.

В 2014 года с супругом основали клуб «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра», которым Диана руководила до 2018 года. Клуб занимается ресурсной поддержкой состоявшихся и потенциальных приемных семей, содействует семейному устройству детей-сирот. С 2018 года являлась руководителем программы «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра». Летом 2020 года завершила трудовые отношения с фондом.

В сентябре 2020 года основала некоммерческую организацию "Азбука семьи". АНО «Азбука семьи» создана усилиями педагогов, психологов, опытных родителей и усыновителей в целях просвещения семей и донесения до мам и пап важнейших основ семейной и детской психологии в доступной форме. Организация издает и распространяет бесплатные книги по родительству, проводит конференции и курсы родительской осознанности. А также обучает Лидеров родительских групп, направленных на профилактику семейного неблагополучия и ведёт Школы осознанного родительства во многих регионах России. Занятия проходят по авторской программе "Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства". В качестве учебного пособия используется одноимённая книга-тренажёр.

Семья 
Замужем за Денисом Салтеевым. Воспитывают с мужем трёх дочерей и двух сыновей.

Библиография 
 «Плюс минус любовь», 2007, 5000 экз
 «Ты, я и Гийом», 2010, 15100 экз
 «Нежное солнце Эльзаса», 2010, 5000 экз
 «Дом под снегом», 2010 15000 экз
 «Вкус неба», 2010, 25000 экз
 «Парижский шлейф», 2010, 25000 экз
 «Женщина из прошлого» 2011, 25000 экз
 «Он&Она» (соавтор Олег Рой), 2011, 20100 экз
 «Любовный треугольник», 2011, 25000 экз
 «Обаятельная Вера», 2011, 7000 экз
 «Дочки-матери», 2012, 5000 экз
 «Развод по-русски», 2013
 «Главные правила жизни», 2013
 «Если б не было тебя» 2014
 «Караван счастливых историй» 2016
«Чужие дети», 2017
«Меня зовут Гоша. История сироты», 2018
"Я - Сания. История сироты", 2019
"Наши дети. Азбука семьи", 2020
"Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства", книга-тренажёр, 2021

Предисловие 
«Я – приемный сын», Алекс Гилберт, 2018

Интересные факты 
 Соавтором книги «Дочки-матери» стала двенадцатилетняя дочка Дианы, Нэлла.
 Опыт работы Дианы Машковой в авиакомпании нашёл отражение в дилогии «Вкус неба» и «Женщина из прошлого».
Книги «Если б не было тебя» и «Чужие дети» основаны на реальных событиях и посвящены теме усыновления в России.
Книга «Меня зовут Гоша. История сироты» написана в соавторстве с приёмным сыном Георгием Гынжу.
Книга "Я - Сания. История сироты" написана в соавторстве с Санией Испергеновой.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета
Кандидаты филологических наук
Преподаватели Казанского университета
Выпускники Казанского университета